Perfect Symmetry:

 Perfect Symmetry — третий студийный альбом британской рок-группы Keane.
 Perfect Symmetry — песня, написана и исполнена британской рок-группой Keane.
 Perfect Symmetry Tour — мировой концертный тур британской рок-группы Keane.